Elvaston (Derbyshire), een plaats in het Engelse graafschap Derbyshire
 Elvaston (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois